Сан-Міґель-де-Аґуайо (ісп. San Miguel de Aguayo) — муніципалітет в Іспанії.
 Алберт Аґуайо () (народився 16 липня 1934) — канадський невролог, наукова діяльність котрого повʼязана з Університетом Макгілла.